Росси́йская акаде́мия нау́к — название крупнейшей российской государственной академии наук на различных этапах её существования.

 Российская академия наук — в период с 1917 по 1925 годы.
 Российская академия наук — в период с 1991 года.

Об истории до 1917 года см. статью Петербургская академия наук, о периоде 1925—1991 годов — статью АН СССР.

См. также 
 Академия Российская
 Академии наук в Российской Федерации